Karl von Geusau ist der Name folgender Personen:

* Karl von Geusau (Politiker, 1741) (1741–1829), deutscher General, Diplomat und Politiker, MdL Baden
 Karl von Geusau (Politiker, 1809) (1809–1875), österreichischer Offizier und Politiker, Mitglied des Österreichischen Abgeordnetenhauses